Cañada del Tala ist der Name folgender Fließgewässer in Uruguay:

 Cañada del Tala (Arroyo de las Cañas), Zufluss des Arroyo de las Cañas 
 Cañada del Tala (Arroyo de las Conchas), Zufluss des Arroyo de las Conchas
 Cañada del Tala (Arroyo Cordobés), Zufluss des Arroyo Cordobés
 Cañada del Tala (Arroyo de San Juan), Zufluss des Arroyo de San Juan
 Cañada del Tala (Arroyo de San Luis), Zufluss des Arroyo de San Luis
 Cañada del Tala (Arroyo de San Pedro), Zufluss des Arroyo de San Pedro
 Cañada del Tala (Arroyo Tomás Cuadra), Zufluss des Arroyo Tomás Cuadra
 Cañada del Tala (Arroyo de Cangüé), Zufluss des Arroyo de Cangüé
 Cañada del Tala (Arroyo Carumbé), Zufluss des Arroyo Carumbé
 Cañada del Tala (Río Queguay), Zufluss des Río Queguay
 Cañada del Tala (Río Queguay Chico), Zufluss des Río Queguay Chico
 Cañada del Tala (Arroyo del Rabón), Zufluss des Arroyo del Rabón
 Cañada del Tala (Arroyo de Soto), Zufluss des Arroyo de Soto
 Cañada del Tala (Arroyo Grande), Zufluss des Arroyo Grande (Río Negro, linksseitig)
 Cañada del Tala (Arroyo de San Martín), Zufluss des Arroyo de San Martín
 Cañada del Tala (Arroyo de Cardoso), Zufluss des Arroyo de Cardoso